Никола́й Алекса́ндрович Ивани́цкий (1847, Тотьма Вологодской губернии — 11 ноября 1899, Никольск-Уссурийский) — русский этнограф-фольклорист, краевед, очеркист, поэт и переводчик, ботаник.

Биография 
Родился в семье изобретателя и писателя Александра Ивановича Иваницкого, племянник писателя и педагога Николая Иваницкого. В трехлетнем возрасте остался сиротой. Воспитанием сына занималась мать, Шарлотта Августовна, урождённая Гейне, у которой получил хорошие знания немецкого языка и интерес к литературе.

В 1858 году вместе с семьёй переехал в Петербург. После окончания гимназии поступил в военно-юридическое училище. Не успев завершить первого курса, был арестован, заключëн в тюрьму, а затем выслан из столицы в Тотьму под гласный надзор местных властей и негласный — агентов политического сыска.

До Тотьмы некоторое время жил в Вологде, где сошëлся с ссыльными народниками Николаем Шелгуновым и Петром Лавровым, идейными лидерами революционного движения 1860-х годов. Устроился домашним учителем, занялся самообразованием.

Занимаясь ревностно английским языком, я прошёл вместе с тем основательно арифметику, геометрию и даже алгебру, переделал по этим предметам сотни задач, повторил географию, историю, зоологию, минералогию, ботанику, затем принялся за чтение русских писателей и, благодаря училищной библиотеке, прочёл их всех, начиная с Кантемира, прошёл теорию словесности, занимался и французским языком по часу в день регулярно… Вставал я аккуратно в 6 часов (хотя бы перед тем пришлось лечь в 2 ч. утра, что бывало). Напившись чаю, садился к столу и занимался до полудня. В полдень совершал прогулку по комнате версты две (по улицам я никогда не любил гулять), затем обедал, опять садился к столу и занимался до пяти. Если в шесть или в семь не уходил куда-нибудь в гости, то посвящал вечер тем же занятиям или чтению «посторонних» книг, обыкновенно до полуночи и никогда лежа, а всегда сидя.''

В ссылке находился с конца сентября 1868 до середины мая 1870 года. Затем был переведён в Вологду, а в январе 1871 — освобождён от надзора полиции, ему разрешено было жить везде, за исключением Петербурга, Москвы и губерний, соседствующих с обеими столицами. Начались годы его скитаний. Побывал в Крыму, Екатеринославе, снова вернулся в Вологду, освоил профессию телеграфиста, служил на телеграфах в Ярославле и Вытегре, работал библиотекарем, почтмейстером в Никольске, затем — в разных учреждениях Грязовца, Устюга, Усть-Сысольска, с 1886 года жил в Кадникове. С ноября 1892 года — младший помощник правителя канцелярии архангельского губернатора. В 1893—1895 годах — служащий Кадниковской земской управы, в 1895—1899 — помощник секретаря и секретарь Олонецкой губернской земской управы в Петрозаводске, затем чиновник особых поручений Переселенческого управления Министерства внутренних дел . По собственному прошению отправился с партией крестьян-переселенцев в Уссурийский край, где и умер от тифа в городе Никольске-Уссурийском.

Творчество и научная деятельность 
Автор научных исследований о жизни крестьянства Русского Севера. В 1880-х годах его интерес сосредоточился на изучении крестьянского быта и устного народного творчества, итогом собирательской деятельности стал монументальный труд «Материалы по этнографии Вологодской губернии», который со временем занял место в ряду классических работ по традиционной народной культуре.

Занимался астрономическими наблюдениями. Им была составлена большая ботаническая коллекция, опубликован ряд научно-популярных статей и очерков, посвящённых флоре северного края России.

Публикации выходили в журналах «Известия Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», «Этнографическое обозрение», «Живая старина» и др.

Автор стихов, которые печатались не только в вологодских газетах, но и в петербургских журналах «Дело», «Неделя», «Наблюдатель», «Русский паломник», «Всемирная иллюстрация» и др.

Занимался переводами немецкой поэзии.

Избранная библиография научных и литературных трудов 
 Из Вологды на Печору. Путевые заметки (1882)
 Ботаническая прогулка из Вологды на Печору (1882)
 Ueber die Flora des Gouvernements Wologda (1882)
 Список растений Вологодской губернии как дикорастущих, так и возделываемых на полях и разводимых в садах и огородах (1884)
 Народные песни Вологодской губернии (Этнографический материал). Свадебные песни (1884)
 Игровые песни Вологодской губернии (Этнографический материал)
 Шуточные песни Вологодской губернии (Этнографический материал.)
 Любовные песни Вологодской губернии.
 Вологодская Печора (Из путевых записок) (1886)
 Verzeichniss der im Gouvernement Wologda. Wild-washenden Pflanzen (1889)
 Пословицы и поговорки Вологодской губернии, собранные Н. А. Иваницким (1890)
 Материалы по этнографии Вологодской губернии. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России (1890)
 Гербаризация // Олонецкие губернские ведомости. 1896. 16 марта.
 Сольвычегодский крестьянин, его обстановка, жизнь и деятельность (1898)
 Записки Н. А. Иваницкого (1923)

Поэзия
 Вставала бледная заря (1871)
 Пустынными, забытыми полями
 Бедняк в изгнаньи умирал
 В окна застывшие смотрит угрюмая
 Пройдут мечты и увлеченья
 Не пой

Примечания

Ссылки 
 Иваницкий Николай Александрович
 Библиография Н. А. Иваницкого
 Труды и произведения Н. А. Иваницкого

Поэты по алфавиту
Русские поэты
Поэты России XIX века
Этнографы XIX века
Этнографы Российской империи
Поэты Российской империи
Этнографы России
Фольклористы России
Фольклористы Российской империи
Персоналии:Вологодская губерния
Ботаники Российской империи
Краеведы Вологды
Переводчики с немецкого языка
Переводчики Российской империи
Репрессированные в Российской империи
Умершие от тифа
Ботаники XIX века
Сосланные в Вологду
Сосланные в Тотьму